Doença restritiva ou patologia restritiva é todo o tipo de doença que se caracteriza por uma diminuição da expansão dos pulmões com diminuição da capacidade com perda de área de trocas gasosas, pois o ar não consegue entrar.

Patologia clínica